Ganse ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Ganse (1862–1944), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Robert Ganse (1909–1972), deutscher Gynäkologe und Mitglied des sächsischen Landtags

Ganse bezeichnet:
 Ganse, einen Ortsteil der Stadt Wustrow (Wendland) in Niedersachsen.